Лещи́нська — польське і українське прізвище.

Відомі носії 
 Йоанна Лещинська (пол. Joanna Leszczyńska, *1988) — польська веслувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Анна Лещинська (*д/н — 1639) — кальвіністська діячка Речі Посполитої.
 Марія Лещинська (Марія Кароліна Зофія Феліція Лещинська, пол. Maria Karolina Zofia Felicja Leszczyńska, фр. Marie Leszczyńska; 1703—1768) — королева Франції, дружина короля Людовика XV.
 Констанція Лещинська (1640—1669) — представниця українських магнатських і князівських родів.

Див. також 
 Лещинські
 Ліщинська
Українські прізвища